Christopher Eubanks era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale da Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 1-6, 7-6(7-4).

Teste di serie 

  Michael Mmoh (semifinale)
  Stefan Kozlov (quarti di finale)
  Christopher Eubanks (finale)
  Ben Shelton (campione)

  Emilio Nava (primo turno) 
  Aleksandar Kovacevic (quarti di finale) 
  Enzo Couacaud (semifinale) 
  Shang Juncheng (primo turno)

Qualificati 

  Strong Kirchheimer (secondo turno)
  Alexander Bernard (primo turno)
  Giles Hussey (primo turno)

  Cannon Kingsley (primo turno) 
  Tristan McCormick (primo turno) 
  Iñaki Montes de la Torre (secondo turno)

Wildcard 

  Blaise Bicknell (primo turno)
  Gage Brymer (primo turno)

  Martin Damm (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Knoxville Challenger 2022